Пајн Ајланд има више значења:
 Пајн Ајланд (Флорида)
 Пајн Ајланд (Тексас)
 Пајн Ајланд (Минесота)